В Военно-воздушных силах РККА (СССР) за всю историю существовало два 530-х истребительных авиационных полка:

 530-й Будапештский истребительный авиационный полк (530-й иап)  - полк, сформированный 01.08.1941 г., прошедший всю войну и расформированный в марте 1947 года. 
 530-й истребительный авиационный полк ПВО - полк, сформированный 14 августа 1951 года в составе войск ПВО. Расформирован в составе ВВС России в 2009 году.